Miejscowości w USA:
 Beach City – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Stark
 Beach City – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Chambers